Goniodoris är ett släkte av snäckor som beskrevs av Forbes och Harry D.S. Goodsir 1839. Goniodoris ingår i familjen Goniodorididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Goniodoris